Larry Stewart peut désigner :
 Larry Stewart (1948-2007), homme d'affaires et philanthrope américain ;
 Larry Stewart (1968-), joueur de basket-ball américain ;
 Larry Stewart (1930-1997), acteur et réalisateur américain.